Gondesende ou Gondezende é um lugar da freguesia de Olival, concelho de Vila Nova de Gaia.

O seu nome, ao que tudo indica provêm de Gondesindo Eres, na altura um senhor feudal com vasto território espalhado pelo condado.

Lugares e bairros do Grande Porto